Dzielny szeryf Lucky Luke (Lucky Luke) – film animowany z 1971 roku
 Dzielny szeryf Lucky Luke (Les Dalton en cavale) – film animowany z 1983 roku
 Dzielny szeryf Lucky Luke (Lucky Luke) – film aktorski z 1991 roku

Zobacz też 
 Lucky Luke (ujednoznacznienie)